Imagination (tijdschrift), Amerikaans fantasy- en sciencefictiontijdschrift
Imagination (band), Britse danceact